Обрадовић је српско православно презиме поријеклом из Седлара у Поповом пољу, град Требиње, Источна Херцеговина.

О презимену Обрадовић из Херцеговине 
Презиме Обрадовић представља једно од најбројнијих презимена у селу Седлари.

Послије Другог свјетског рата већи дио мјештана села Седлари, а и шире околине Поповог поља бива колонизиран у Војводину тако да се већина Седлараца, а међу њима и Обрадовићи под утицајем разних ратова настањује од Требиња до Војводине. И не само у тим правцима већ и шире, тако да данас Обрадовића има скоро на свим континентима.

Досељавање 
Прве породице Обрадовић доселиле су се око 1750. године из Никшићке жупе у Старој Херцеговину, у Источну Херцеговину гдје се настанила, при чему данас из Седлара потиче више од 20 породица Обрадовић.

Познати људи

А  
Александар Обрадовић (економиста) (р. 1974), српски економиста 
Александар Обрадовић (композитор) (1927–2001), српски композитор, музички писац и педагог

Б 
Богдан Обрадовић (р. 1966), српски тениски тренер
Бошко Обрадовић (р. 1976), српски политичар, књижевник и народни посланик
Бранислав Обрадовић (1948–2002), српски карикатуриста, стрипар, новинар и уредник
Бранко Обрадовић (1912–1945), српски партизан
Бранислав Обрадовић Џамбо (1919–1942), учесник Народноослободилачке борбе

В 
Влада Обрадовић Камени (1912–1944), учесник Народноослободилачке борбе
Вук Обрадовић (1947–2008), српски политичар

Г 
Гмитар Обрадовић (1935–2008), српски сликар
Горан Обрадовић (р. 1976), српски фудбалер 
Гордана Обрадовић (р. 1961), српски новинар, хроничар и публициста

Д 
Добросав Обрадовић (р. 1987), српски пјесник
Доситеј Обрадовић (1739–1811), српски просветитељ и реформатор  
Душан Обрадовић (1913–1941), учесник Народноослободилачке борбе

Ђ 
Ђорђе Обрадовић Ћурчија (17??–1804), учесник Првог српског устанка

Ж 
Жарко Обрадовић (р. 1960), српски политичар
Желимир Обрадовић (р. 1960), бивши српски и југословенски кошаркаш

И 
Ива Обрадовић (р. 1984), српска веслачица
Иван Обрадовић (р. 1988), српски фудбалер 
Иван Обрадовић (математичар) (р. 1951), српски математичар и информатичар 
Илија Обрадовић (1911–2010), српски инжењер и доктор електротехнике

К 
Константин Обрадовић (1939–2000), српски правник

Љ 
Љубодраг Обрадовић (р. 1954), српски песник

М 
Марија Обрадовић (р. 1974), српска политичарка, новинарка и народна посланица
Милан Обрадовић (р. 1977), српски фудбалер
Милан Јовановић (фотограф) (1863–1944), грађански и дворски фотограф
Младен Обрадовић (р. 1980), генерални секретар Отачаственог покрета Образ

Н 
Надежда Обрадовић (1936–2004), преводилац

О 
Огњен Обрадовић (р. 1992), српски писац
Олга Поповић-Обрадовић (1954–2007), српска правна историчарка

П 
Павић Обрадовић (1953–2007), српски политичар
Павле Обрадовић (1871–1941), српски свештеник
Пауло Обрадовић (р. 1986), хрватски ватерполиста  
Петар Обрадовић (1902–1968), српски филмски и позоришни глумац

Р 
Радојко Обрадовић (р. 1966), српски политичар

С 
Саша Обрадовић (р. 1969), бивши је југословенски и српски кошаркаш
Светозар Обрадовић (р. 1950), српски и југословенски сценариста, новинар, педагог и спортски радник

Види још 
 Попово поље
 Град Требиње

Спољашње везе 
 Професор др Данило Обрадовић: Од Седлара до Тополовца 
 Српска дијаспора: порекло српских породица и презимена 
 Попово поље 
 Требиње данас 
 Требиње Инфо 

Обрадовић
Град Требиње